Supercoppa serba 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2019 – torneo di pallavolo maschile